{{Infoboks fodboldklub
| kort_klubnavn = Olympique de Marseille
| billede       = 
| fulde_klubnavn     = Olympique de Marseille
| kælenavn(e)    = OM, Les Phocéennes
| dato_grundlagt     = 2011
| hjemmebane      = Stade Roger-Lebert
| hjemmebane_kapacitet   = 1.000
| formand    =  Jacques-Henri Eyraud
| cheftræner    =  Christophe Parra
| nuværende_liga      = D1 Féminine
| nuværende_sæson =  2017-18
| sidste_sæson = 2016-17
| sidste_liga = D1 Féminine
| sidste_slutplacering = 4
| website     = https://www.om.net/actualites/feminine
| pattern_la1  =_om1718h
| pattern_b1   =_om1718h
| pattern_ra1  =_om1718h
| pattern_sh1  =_om1718h
| pattern_so1  =_om1718h
| rightarm1    =FFFFFF
| body1        =FFFFFF
| leftarm1     =FFFFFF
| shorts1      =00BBFF
| socks1       =FFFFFF
| pattern_la2  =_om1718a
| pattern_b2   =_om1718a
| pattern_ra2  =_om1718a
| pattern_sh2  =_om1718a
| pattern_so2  =_om1718a
| rightarm2    =0070df
| body2        =0070df
| leftarm2     =0070df
| shorts2      =1C2033
| socks2       =66CCFF
| pattern_la3  =_om1718t
| pattern_b3   =_om1718t
| pattern_ra3  =_om1718t
| pattern_sh3  =_om1718t
| pattern_so3  =_om1718t
| rightarm3    =00BBFF
| body3        =00BBFF
| leftarm3     =00BBFF
| shorts3      =00BBFF
| socks3       =4B0082
}}

Olympique de Marseille Féminin (oftest omtalt som  Olympique de Marseille, Marseille eller blot l'OM er en fransk fodboldklub for kvinder, hjemmehørende i Marseille. Klubben har været kvindernes afdeling af Olympique de Marseille siden 2011.

 Aktuel trup Pr. 27. september 2016.''

Referencer 

Kvindefodboldklubber i Frankrig